Seleniet, een grote doorschijnende gipskristal
 Seleniet (maanbewoner), een maanbewoner